Zarez može značiti:
 Zarez, interpunkcijski znak
 Zarez (časopis), dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja